Олимпия Альберти (; ) — французская писательница, поэт, эссеист, автор новелл и литературных обзоров, литературный критик, специалист в области семантики и семиотики, имеет докторскую степень по филологии и сравнительной литературе, занималась исследованием творчества Рильке, Колетт, Жионо, Вирджинии Вульф и Маргерит Дюрас, ведет творческие мастерские для начинающих писателей.

Биография 
До 1969 года Олимпия Альберти жила в Антибах и Жюан-ле-Пен, где окончила среднюю школу. С 1969 по 1972 год училась на Гуманитарном факультете университета Ниццы. Получила степень лицензиата по французской литературе, а затем степень магистра и доктора сравнительной литературы. Олимпия Альберти была замужем, у неё есть две дочери: Диана Скотт (театральный режиссёр, живёт в Париже) и Офелия Скотт (работает адвокатом в Монреале).

В 1972 Альберти отправилась вместе со своим мужем в Браззавиль (Конго). По возвращении во Францию в 1974 году семья около года жила в Ницце, а затем с 1975 года и в течение следующих трех лет — в Касабланке (Марокко). В 1978 году они покинули Марокко, и в самый разгар революции в Иране, обосновались в этой стране до 1980 года. В течение всех этих лет пребывания за границей, Олимпия Альберти работала преподавателем литературы в лицеях, курируемых Министерством иностранных дел Франции. С 1980 по 1989 года по просьбе Олимпии Альберти ей был предоставлен академический отпуск, во время которого она занималась воспитанием младшей дочери и творчеством. С 1980 по 1986 год семья писательницы жила в г. Ла-Марса (Тунис). В 1986 года Олимпия Альберти вернулась во Францию, но при этом продолжает много путешествовать по всему миру. Так, например, она совершила семь поездок в Индию, стране, которую считает своей «духовной Родиной».

Пятнадцать лет она преподавала риторику, стилистику и сравнительную литературу на Филологическом факультете университета Ниццы. Являясь представителем ректората Французской академии в Ницце, Альберти выступает в передачах канала Culture и на конференциях во Франции и многих других странах (Перу, Бейруте, Швеции, Китае, США, Тунисе), сотрудничает с журналом Sans Papier, ведет творческие мастерские (поэзия, рассказы, эссе) в учреждениях среднего образования.

Олимпия Альберти участвует в проектах "France-Culture", "Nouvelles Clefs", "Question de", она сделала более 550 литературных обзоров для в газеты "Nice-Matin," в сотрудничестве с другими авторами работала над критическими исследованиями "L’être d’amour" и "Le Chercheur de lumière" (опубликованы в сборнике "Communiquer pour vivre," Издательство Albin Michel, в 1996). Под руководством Олимпии Альберти были отобраны новеллы для сборника " Donner à aimer " (Издательство Melis Éditions). Став победителем творческого конкурса, Альберти работала в творческой мастерской в замке La Napoule и доме Жюля Ройя (Jules Roy). По книге Олимпии Альберти "Les enfants reviendront après l’Epiphanie снят" документальный фильм для каналов France 2 и France 3.

Одна из последних работ Олимпии Альберти — роман о жизни Матери Терезы.

Его работы были частично переведены на китайский, греческий и испанский языки . С другой стороны, его новая "мирская тетрадь" была переведена на восемь языков Индии .

Премии и награды 
Олимпия Альберти — лауреат многих литературных наград. В 1982 году её первый роман «Пьяный жасмин» был награждён премией Молодых писателей Эжена Ионеску и отмечен его благоприятным отзывом, а в 1985 году её роман "La Dévorade" («Ненасытность») был удостоен премией Жорж Санд. Творчество Альберти получило признание Французской академии: в 1986 году — ей присуждена премия Archon-Despérouse за поэтические произведения, а в 2001 году — премия Émile Faguet за эссе «Жионо, великий вестерн».

В 2000 году за эссе «Неприкаянный Рильке» ("Rilke sans domicile fixe)" Олимпия Альберти получила грант Thyde Monnier Филологического общества, а в 2002 году — грант Missions Stendhal (Программа Министерства иностранных дел Франции совместно с Culturesfrance) на сбор материалов о проблемах рабства в Соединенных штатах после 1830, данные исследования стали основой её романа «Пророчество реки» ("La Prophétie de la rivière)(Издательство" Ramsay, 2008 г.).

Произведения

Романы 
 «Пьяный жасмин (Un jasmin ivre)», Albin Michel.
 «Память сандалового дерева (Une mémoire de santal)», Albin Michel.
 «Ненасытность (La Dévorade)», Albin Michel.
 «Бронзовый берег, жемчужный берег(Rive de bronze, rive de perle)», Actes Sud.
 «Сарабанда (La Sarabande)», Le Rocher.
 «13, улица Сальталамача (13, rue Saltalamacchia)», коллективный сборник, Le Ricochet.
 «Дети вернутся после Крещения (Les enfants reviendront après l’Epiphanie)», или Дневник Сары Банзэ(«Le petit cahier de Sara Banzet)», Le Verger Éditeur
 «Любитель тишины (L’Aimant du Silence)», Le Verger Éditeur.
 «Пророчество реки (La Prophétie de la rivière)», Ramsay.
 «Любовь в сердце — пропавший Дневник Этти Хиллесум (L’Amour dans l'âme — Le journal disparu d’Etty Hillesum)», Presses de la Renaissance

Поэтические сборники 
 «Любовь-палимпсест», продолжение — «Последнее письмо» (L’Amour palimpseste", suivi de «La Dernière letter»), Albin Michel
 «Сердце-рапсодия, сердце бездонное», продолжение — «Реквием» («Cœur rhapsodie, cœur absolu», suivi de «Requiem»), Albin Michel, épuisé.
 «Думать, что живешь (Croire vivre)», Éditions L’Amourier.
 «На другом конце света (L’autre côté du monde)», L’Amourier. «Маргерит Дюрас — счастье, от которого можно умереть» (2014) (Le Passeur) (Dans la peau de Marguerite Duras)

Новеллы 
 «Сердцевина сафу (Le Noyau de safou)», Albin Michel.
 «Светский дневник (Carnet Mondain», в сборнике «Nouvellistes de la Méditerranée)», Revue «Brèves».
 «Бангалорская орхидея (L’Orchidée de Bangalore)», коллективный сборник «L’Atelier imaginaire», Éditions du Rocher.
 «Этим вечером Принца нет» (Absence du Prince, ce soir), в коллективном сборнике «L’Atelier imaginaire», Le Rocher.
 «Английская набережная (Promenade des Anglais)», Melis.
 «Принцесса, которая любила звуки дождя(La Princesse qui aimait le bruit de la pluie)», в коллективном сборнике «Les nouvelles nuits», collectif, Éd. Nestivegnen.
 «Ночь в гареме (La Nuit du Harem)», IFC, Tunis. «1 бис, улица Абу-Навас (1 bis, Rue Abou-Nawas)», Elyzad.

Эссе 
 «Там» Лелуш-страсть (альбом) Lelouch-Passion", (album), Albin Michel."
 «Ангел Рильке, любовь моя, сестра моя L’Ange de Rilke, mon amour, ma sœur», в коллективном сборнике «Eros Philadelphe», Éditions du Félin.
 «Драконы, принцессы и другие звёзды (Dragons, princesses et autres étoiles)», в сборнике «Question de», Albin Michel. * «Дитя любви (L'Être d’amour)», в коллективном сборнике «Communiquer pour vivre», Albin Michel.
 «Письма энтузиаста» (Эмиль Золя — Антону Валабрегу) (Lettres d’un enthousiaste (Émile Zola à Antony Valabrègue)", Éditions HB.
 «Голубая тишина» (труд о художнике Жорже де Латуре)(в сотрудничестве с Андре Марцуком)
 «L’Intime et sa profération comme parole sacrée», in «Duras, Dieu et l'écrit», colloque international международный коллоквиум, Éditions du Rocher.
 «Неприкаянный Рильке (Rilke Sans Domicile Fixe)», Chritian Pirot Éditeur.
 «Жионо, великий вестерн(Giono, Le grand Western)», Christian Pirot Éditeur.
 «Petit Précis de l’Attente», Le Verger Éditeur.
 «Колетт — рождение свободы (Colette, la Naissance de la Liberté)», Christian Pirot Éditeur
 «Базилика и лазурь (труд о жизни Боттичелли) Le Basilic et la Turquoise», (Botticelli, Vivre), Éd. Les petites Vagues, , где свет поет, и растут деревья (Là où la lumière chante, et quelques arbres)", Éditions Rhubarbe." «Несколько слов о Венеции (Les 100 mots de Venise)», Puf, «Que sais-je ?».

Примечания 

Писатели Франции